Mitchellville est le dixième album studio d'Eddy Mitchell sorti en 1969

 Mitchellville (Arkansas)
 Mitchellville (Iowa)
 Mitchellville (Maryland)
 Mitchellville (Tennessee)